Bretten (Alemanha) — cidade alemã
 Bretten (Alto Reno) — comuna francesa da Alsácia

Desambiguações de topônimos